Gminy w USA:
 East Lincoln (ang. East Lincoln Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Logan
 East Lincoln (ang. East Lincoln Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Mitchell